James Ferguson (1710–1776) – szkocki astronom
 James Ferguson (astronom) (1797–1867) – amerykański astronom
 James Ferguson (antropolog)
 James Ferguson (muzyk) – muzyk kanadyjski
 James Ferguson (polityk) – polityk kanadyjski
 James Ferguson (piłkarz wodny) – amerykański piłkarz wodny
 James Edward Ferguson (1871–1944) – gubernator Teksasu